Ciasca ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Ciasca (1835–1902), italienischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Antonia Ciasca (1930–2001), italienische Archäologin
 Raffaele Ciasca (1888–1975), italienischer Historiker, Jurist und christdemokratischer Politiker